Les mots graecus (masculin), graeca (féminin) et graecum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « grec, de Grèce ». Graecus est également le nominatif masculin singulier d'un nom latin signifiant Grec.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, graecus, graeca et graecum servent d'épithètes spécifiques, généralement pour nommer des espèces découvertes ou décrites en Grèce. Pour les espèces portant l'une de ces épithètes, consulter les listes générées automatiquement : graecus, graeca, graecum.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
  est une locution latine qui désigne la propension des Grecs de l'Antiquité à assimiler les divinités des « barbares » à leurs propres divinités ;
 le  est une coutume de la Rome antique qui consistait à sacrifier la tête nue, alors que la pratique religieuse romaine imposait d'ordinaire la tête couverte.

Culture et société 
En littérature :
 La Bibliotheca hagiographica graeca est un catalogue de documents hagiographiques grecs publié pour la première fois en 1895, qui comprend d'anciennes œuvres littéraires sur la vie des saints, leurs nes, la translation de leurs reliques et leurs miracles, le tout classé par ordre alphabétique des noms des saints.
 le Codex Parisinus Graecus 510 est un manuscrit enluminé byzantin d'une compilation des Homélies de Grégoire de Nazianze, réalisé vers 879-883 à Constantinople pour l'empereur Basile I ;
 le Codex Vaticanus Graecus 1208 est un manuscrit enluminé du , conservé à la Bibliothèque apostolique vaticane à Rome ; écrit en grec, il renferme les Actes des Apôtres ;
 l'Octateuque Vaticanus Graecus 746 est un manuscrit enluminé d'une copie en grec de l'Octateuque ; il aurait été produit au  dans un scriptorium byzantin ;
 la Patrologia Graeca, plus exactement le Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, est une collection majeure de textes antiques et médiévaux en grec (avec traduction latine) contenant les écrits des Pères de l'Église et d'autres auteurs ecclésiastiques, publiée par Jacques Paul Migne entre 1857 et 1866.

Anthroponyme 
 Hieronymus Theologus Græcus (347-420) est un moine, traducteur de la Bible, Docteur de l'Église et l'un des quatre Pères de l'Église latine.
 Marcus Graecus est l'auteur présumé du Liber ignium ad comburendos hostes, une collection de recettes pyrotechniques publiées en latin au .

Épithète spécifique